«Estación (de) Retiro» puede referirse a:

Transporte

en Argentina 
Nota: Todas las estaciones enumeradas se encuentran en la ciudad de Buenos Aires.

Retiro Mitre, estación terminal de tren de la línea Mitre.
Retiro Belgrano, estación terminal de tren de la línea Belgrano Norte.
Retiro San Martín, estación terminal de tren de la línea San Martín.
Retiro, estación de subte de la Línea .
Retiro, estación de subte de la Línea .
Retiro, futura estación de subte de la Línea .
Retiro, futura estación de subte de la Línea .
Retiro, futura estación del Tranvía del Este.

en Brasil 
 Retiro, estación del Metro de Salvador de Bahía.

en Chile 
 Retiro, estación de ferrocarril de Retiro, Región del Maule.

en España 
 Retiro, estación del Metro de Madrid.

Televisión 
 Estación Retiro (1971), telenovela argentina.